Майкл Джон МакКін (; нар. 17 жовтня 1947) — американський актор, комік, сценарист, композитор, співак і музикант, відомий різними ролями в кіно та на телебаченні, наприклад Ленні Косновський у фільмі Лаверн і Ширлі, Девід Сент-Хаббінс у This Is Spinal Tap і Чак Макгілл у Better Call Saul.

Роль прориву Маккіна була дратувати сусіда Ленні Косновскі в ситкомі Лаверн і Ширлі. Він зіграв Девіда Сент-Габбінса, провідного вокаліста та співпровідного гітариста вигаданої рок-групи Spinal Tap у фільмі " This Is Spinal Tap " і зіграв ролі в кількох фільмах ансамблю Крістофера Геста. Він написав пісню «A Mighty Wind» (для гостьового фільму "A Mighty Wind "), за яку отримав премію «Греммі», а також «A Kiss at the end of the Rainbow» з того самого фільму, який був номінований на премію Академії за найкращу оригінальну пісню. У середині 1990-х років МакКін брав участь у 19-му та 20-му сезонах шоу Saturday Night Live.

МакКін отримав номінацію на премію «Праймтайм Еммі» як « Кращий запрошений актор у драматичному серіалі» у 2019 році за виконання ролі Чака. У 2020 році він з'явився разом з Мартіном Фріменом у першому сезоні батьківського комедійного серіалу Селекціонери. Нині він озвучує Лу Піклза у франшизі Rugrats Nickelodeon.

Раннє життя 
МакКін народився 17 жовтня 1947 року в Нью-Йорку в Манхеттенській жіночій лікарні, яка нині є частиною комплексу Святого Луки на горі Синай на Амстердам-авеню. Він син Рут Стюарт МакКін, бібліотекаря, та Гілберта С. МакКіна, одного із засновників Decca Records, і виріс у Сі-Кліфф, Нью-Йорк, на Лонг-Айленді. МакКін має ірландське, англійське, шотландське та частково німецьке та голландське походження. У 1965 році закінчив середню школу. На початку 1967 року він ненадовго був учасником нью-йоркської "барокової поп-групи The Left Banke" і грав на синглі «Ivy, Ivy» (бі-сторона: «And Suddenly»).

Кар'єра 
МакКін розпочав свою кар'єру (як і героїв Ленні та Сквіггі) у Піттсбурзі, будучи студентом Карнегі-Меллона ; Девід Лендер був однокурсником CMU. Їхнє партнерство розрослося після закінчення навчання в комедійній групі The Credibility Gap з Гаррі Ширером у Лос-Анджелесі, але прорив Маккіна стався в 1976 році, коли він і Лендер приєдналися до акторського складу Laverne &amp; Shirley, зображуючи Ленні та Сквіггі. МакКін зняв один епізод, і герої стали чимось на кшталт феномену, навіть випустивши альбом під назвою Lenny and the Squigtones у 1979 році, у якому брав участь молодий Крістофер Гест на гітарі (зазначений як Найджел Тафнел — це ім'я Гест використовуватиме кілька років потому як частина фальшивого рок-гурту Spinal Tap). «Іноземний легіон кохання» став великим хітом для Squigtones, його часто грали в Шоу доктора Дементо. МакКін також зіграв свого персонажа в епізоді « Щасливих днів». Після того, як він залишив Laverne & Shirley у 1982 році, МакКін з'явився у пародії у фільмі " Молоді закохані лікарі ", а через два роки в ролі Девіда Сент-Хаббінса в комедії " This Is Spinal Tap " з Гестом і Ширером.

МакКін швидко став впізнаваним іменем у кіно та на телебаченні, з'явившись у таких фільмах, як " Уживані автомобілі " (1980), " Ключ " (1985), «Дерил» (1985), " Літаки, потяги та автомобілі " (1987), « Земні дівчата легкі» (1988), і головну роль у фільмі «Коротке замикання 2» (1988).

1990-ті роки 
У 1990 році МакКін з'явився разом з Кіфером Сазерлендом і Деннісом Хоппером у фільмі "Флешбек ". Того ж року МакКін був частиною акторського складу в телевізійному серіалі " Гранд ", який виходив на короткий час. У 1991 році МакКін написав (разом з Крістофером Гестом) другий епізод, а пізніше зняв останній епізод імітаційного документального серіалу " Мортон і Хейс ", створеного Філом Мішкіним і Робом Райнером.

МакКін знявся в ряді ролей у кіно, включаючи екранізацію « Мемуарів людини-невидимки» (1992), " Шишкоголових " (1993), «Повітряних голів» (1994) і «Вбивства в Радіоленді» (1994).

Уже будучи музичним гостем, а потім ведучим Saturday Night Live, МакКін приєднався до акторського складу з 1994 по 1995 рік. У віці 46 років він був найстарішою людиною, яка коли-небудь приєднувалася до акторського складу SNL на той час (пізніше його перевершив Леслі Джонс, який приєднався у 2014 році у віці 47 років), одним із небагатьох учасників акторського складу SNL, які були Того вже найняли працювати за лаштунками (як численні сценаристи SNL, які стали учасниками акторського складу), щоб з'явитися на шоу, перш ніж стати учасником акторського складу, і єдиного, хто був музичним гостем і ведучим, перш ніж стати учасником акторського складу. Протягом цього часу він також випустив відео-продовження Spinal Tap, зіграв лиходія містера Діттмайера у The Brady Bunch Movie та зіграв боса Гіббі в серіалі Dream On. Після виходу з Saturday Night Live МакКін багато часу приділяв дитячим забавам, озвучуючи різноманітні серіали та фільми.

У 1997 році він виконав головну роль голосу у відеогрі Zork Grand Inquisitor як Dalboz of Gurth і з'явився у фільмах 1999 року Teaching Mrs. Тінгл і таємниця, Аляска.

Телевізійні гостьові виступи Маккіна включають "Сімпсонів "; Зоряний шлях: Вояджер ; Хлопчик зустрічає світ ; Вбивство, вона написала ; Мерфі Браун ; Лоїс і Кларк: Нові пригоди Супермена ; Друзі ; і Керолайн у Сіті. У 1998 році він зіграв головну роль у двосерійному епізоді «Секретних матеріалів» під назвою «Країна мрій», у якому його персонаж Морріс Флетчер помінявся тілами з Фоксом Малдером. Персонаж мав успіх, знову з'явившись у 1999 році в «Троє в своєму роді», епізоді, який зосереджувався на повторюваних персонажах «Самотніх стрільців». Персонаж з'явився в недовгому спін-офф серіалу в 2001 році, а потім повернувся в «Секретні матеріали» в останньому сезоні для епізоду під назвою «Стрибни акулу».

МакКін возз'єднався з Крістофером Гестом у фільмі « Кращий у шоу» (2000) і з'явився у фільмах " Маленький Нікі " (2000), "Гуру " (2002), " І з Панчо Віллою в головній ролі " (2003) та "Могутній вітер " (2003), у якому грають «Народні люди». зіграли актори, які грали роль Спін Тепа. МакКін регулярно грав роль нахабного, сильно загримованого керівника групи Адріана Ван Вурхіза в серіалі Мартіна Шорта Primetime Glick. Він також грав гостьові ролі в таких шоу, як "Закон і порядок ", "Family Guy ", "Губка Боб Квадратні Штани " та «Харві Бердмен, адвокат». Він озвучував роль двоюрідного брата Генрі Луї в фільмі " Освальд ", де за збігом випадково знявся голос Девіда Лендера в ролі Генрі. Він позичив свій голос в епізоді серіалу " Клерки: мультсеріал " Кевіна Сміта, який ніколи не виходив в ефір, але був включений у VHS та DVD версії серіалу.

У 2003 році він зіграв головну роль у Смолвілі, приквелі про Супермена, в якому його дружина Аннет О'Тул зіграла роль Марти Кент. МакКін зіграв Перрі Вайта, який зрештою стає босом Кларка Кента. Раніше він був пов'язаний із всесвітом Супермена в 1994 році в епізоді першого сезону " Лоїс і Кларк: Нові пригоди Супермена " «Ватман», у якому він грав доктора Фабіана Ліка, експерта з клонування, який створює клон Супермена, який належав корпоративному магнату. Лекс Лютор (Джон Ши). Крім того, під час свого короткого перебування в Saturday Night Live МакКін зіграв Перрі Вайта у пародії на Супермена.

У 2003 році він з'явився в комедії Крістофера Геста "Могутній вітер ". Він написав кілька пісень для фільму, в тому числі A Mighty Wind (разом з гостем і Юджином Леві), яка отримала Греммі за найкращу пісню, написану для кінофільму, телебачення чи інших візуальних засобів масової інформації, і A Kiss at the End of the Rainbow, яка була номінована на премію Академії за найкращу пісню.

МакКін виступав у бродвейській постановці " Лак для волосся " у 2004 році. Він зіграв роль Хайнса у відновленні "Гри в піжами " з Гаррі Конніком-молодшим у театрі American Airlines у першій половині 2006 року. Також у 2006 році МакКін возз'єднався з більшістю акторського складу "Могутнього вітру " для зйомок комедії " На ваш погляд " і з'явився у виставі " Пісня кохання " на сцені Лондона. Його музичні інтереси привели його до головної ролі в комедійному фільмі "Пригоди сили " 2008 року, де він возз'єднався з Джейн Лінч, своєю партнеркою по фільму « На вашу увагу», в історії, призначеній для вшанування лідерів і бійців рух 99 %.

МакКіна взяли на роль начальника штабу в пілотному епізоді ремейку британського серіалу The Thick of It. Пілотом керував Гест. МакКін зіграв головну роль у відновленні п'єси Гарольда Пінтера " Повернення додому " з нагоди 40-річчя Бродвею, в якому знялися Ієн МакШейн, Рауль Еспарза, Єва Бест і Джеймс Фрейн. Виставка відкрилася 9 грудня 2007 року. У 2009 році він зіграв головну роль у постановці чиказького Steppenwolf Theatre Company Superior Donuts драматурга Трейсі Леттса.

2010-ті роки 

20 січня 2010 року було оголошено, що МакКін повернеться в епізоді Смолвіля разом зі своєю дружиною Аннет О'Тул.

У травні 2010 року МакКін виграв Celebrity Jeopardy! турнірі, перемігши Джейн Кертін і Чіча Маріна. Прибуток був переданий Міжнародному фонду боротьби з мієломою на честь друга Маккіна Лі Грейсона, який помер від мієломи в 2004 році. Влітку 2010 року МакКін виконав роль режисера у фільмі Торнтона Вайлдера " Наше місто " в театрі Barrow Street Playhouse у нью-йоркському Грінвіч-Віллідж. Його біг закінчився 24 серпня 2010 року. У 2011 році МакКін з'явився в епізоді « Вулиці Сезам» як рок-зірка, яка шукає «скелі» для участі в РОК-групі.

У квітні 2012 року МакКін почав виступати на Бродвеї у виставі Гора Відала «Найкращий чоловік». 22 травня 2012 року Маккіна збила машина в Нью-Йорку, отримавши перелом ноги. 1 червня 2012 року Маккіна виписали з лікарні для початку фізичної реабілітації. На початку 2013 року він з'явився в комедійному серіалі HBO Family Tree.

На початку 2014 року МакКін зіграв Дж. Едгара Гувера на бродвейських попередніх переглядах біо-п'єси Роберта Шенккана про Ліндона Б. Джонсона "Всю дорогу ", де в ролі Ліндона Б. Джонсона знявся володар «Еммі» Брайан Кренстон.

У 2015 році МакКін почав з'являтися як постійний актор у перших трьох сезонах серіалу «Всі тяжкі» — " Краще дзвоніть Солу " в ролі старшого брата головного героя Чака Макгілла — нового персонажа, створеного для серіалу — також має гостем у четвертому та шостому сезонах шоу. Того ж року МакКін почав вести телесеріал на Cooking Channel Food: Fact or Fiction? Це легковажне шоу розповідає про міські легенди про їжу та показує його як ведучого та оповідача в деяких сегментах у кожному епізоді.

У 2018 році МакКін зіграв Дуга Форсетта в ситкомі NBC The Good Place, колишнього стонера з Калгарі, Альберта, Канада, у якого в 1970-х роках були галюцинації, викликані грибами, і він правильно вгадав 92 % загробного життя. У той час як Даг Форсет згадується кілька разів у шоу, МакКін зобразив його лише в одному епізоді.

МакКін зіграв сержанта. Шедвелл в телевізійному міні-серіалі 2019 року, адаптованому за романом " Добрі ознаки ".

Особисте життя 
У 1970 році МакКін одружився на Сьюзен Рассел. У них було двоє дітей, Колін (1976 р.н.) і Флетчер (1985 р.н.). У 1999 році він одружився з актрисою та співачкою Аннет О'Тул ; у неї було двоє дітей, Нелл і Анна, від попереднього шлюбу. Колін МакКін помер у 2012 році

Персонажі на SNL

Персонажі, що повторюються 

 Ентоні, синоптик із Good Morning, Brooklyn

Уособлення знаменитостей

Фільмографія

Фільми

Телешоу

Театральні постановки

Нагороди та номінації

Список літератури

Посилання 
 
 
 Michael McKean — Downstage Center interview at American Theatre Wing.org

Актори США XXI століття
Актори США XX століття
Лауреати премії «Греммі»
Американські актори озвучування
Сценаристи телебачення США
Телережисери США
Американські телеактори
Піснярі штату Нью-Йорк
Американці шотландського походження
Американці ірландського походження
Американці німецького походження
Американці англійського походження
Американці нідерландського походження
Американські театральні актори
Американські сценаристи
Американські кіноактори
Американські композитори
Народились 1947
Сторінки з неперевіреними перекладами